Pojam Valencia može se odnostiti na:

 Valencia, grad u Španjolskoj, glavni grad autonomne zajednice te istoimene provincije
 Valencia (pokrajina)
 Zajednica Valencije - španjolska autonomna zajenica
 Valencia CF - nogometni klub iz istoimenog grada
 Valencia (grad u Venezueli), grad u Venezueli
 Valencia (jezero u Venezueli), jezero u Venezueli